Time To Go (в пер. с англ. «Время Пошло») — сингл бостонской панк-рок группы Dropkick Murphys выпущенный в ноябре 2003 года. Песни из сингла также вошли в четвёртый альбом группы «Blackout» этого же года.

Сингл был выпущен ограниченным тиражом в количестве 12 тысяч копий.

Релиз посвящён бостонскому хоккейному клубу «Бостон Брюинз».

Список композиций 
 Авторы слов и музыки Dropkick Murphys.
 Time To Go
 The Dirty Glass

Ссылки 
 http://www.dropkickmurphys.com/music/singles/time-to-go